Edward Chichester kan syfta på bland andra:

*Edward Chichester, 1:e viscount Chichester (1568–1648)
Edward Chichester, 4:e markis av Donegall (1799–1889)
Edward Chichester, 6:e markis av Donegall (1903–1975)